Запотитан има више значења:

 Запотитан (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Запотитан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику